Владимир Мороз:
 Мороз, Владимир Алексеевич (1929—2019) — советский и российский художник, коллекционер, издатель.
 Мороз, Владимир Викентьевич (род. 1953) — белорусский кинорежиссёр, писатель и сценарист.
 Мороз, Владимир Владимирович (род. 1985) — белорусский футболист.
 Мороз, Владимир Исакович (1926—2020) — полный кавалер ордена Славы.
 Владимир (Мороз) (род. 1959) — митрополит Украинской православной церкви.